Лига Леумит 1965/1966 — 15-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1965/1966
Израиль
Израиль
1965 год в Израиле
1966 год в Израиле